Конавле:

 Конавле — историческая область на территории современной Хорватии.
 Конавле (община) — община в Хорватии.